«Ки́ев-90» — среднеформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся на киевском заводе «Арсенал».

«Киев-90» является профессиональной системной камерой высокого класса.

Фотоаппарат «Киев-90» имеет модульную конструкцию с присоединяемым и легко заменяемым объективом, видоискателем и кассетой для фотоплёнки (как и фотоаппараты «Салют», «Салют-С», «Киев-88».

Выпущен в малом количестве, порядка 30 штук. По обзорам журнала «Советское фото» стоимость «Киева-90» во второй половине 1980-х годов составляла 1500 рублей.

Технические характеристики 
 Фотоаппараты имеют внешний вид и устройство, как и среднеформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты «Салют», «Салют-С» и «Киев-88».
 К центральнорасположенному корпусу крепятся легкозаменяемый объектив, видоискатель и кассета для фотоплёнки.
 Тип применяемого фотоматериала — плёнка типа 120 или плёнка типа 220. Сменная кассета несовместима с сменными кассетами фотоаппаратов «Киев-88».
 Размер кадра 4,5×6 см, на плёнке типа 120 получалось 16 кадров.
 Взвод затвора и перемотки плёнки головкой на правой стороне корпуса камеры.
 Затвор шторный фокальный с электронным управлением, с матерчатыми шторками (движение вдоль короткой стороны кадра). Диапазон выдержек от 4 до 1/1000 с и «В».
 Синхроконтакт «Х» и центральный синхроконтакт. Выдержка синхронизации 1/60 с.
 Крепление объективов к камере — байонет Б (с накидной гайкой).
 Репетир диафрагмы на корпусе камеры.
 Штатный объектив с «прыгающей» диафрагмой «МС Волна-3Б» 2,8/80 с многослойным просветлением и механической передачей значений диафрагмы в экспонометрическое устройство камеры или «МС Волна-3А» 2,8/80 с электронной передачей значений диафрагмы.
 Значения диафрагм от 2,8 до 22.
 Видоискатель зеркальный, зеркало постоянного визирования. Съёмная пентапризма или складная светозащитная шахта с лупой.
 Фокусировочный экран видоискателя — линза Френеля с матовым кругом и микрорастром в центре и с клиньями Додена. Аппарат рассчитан на применение сменных фокусировочных экранов.
 Штативное гнездо с резьбой 3/8 дюйма.

Экспонометрическая автоматика 
Фотоаппарат «Киев-90» — автомат с приоритетом диафрагмы. При установленном значении светочувствительности фотоплёнки и значений диафрагмы электронноуправляемый фотографический затвор бесступенчато отрабатывает выдержку от 4 до 1/1000 сек. Имеется возможность экспокоррекции. Механическая выдержка — 1/60 сек.
 Источник питания экспонометра — батарея из четырёх элементов СЦ-32 (современный аналог LR-44, AG-13).
 Фотоприёмник — CdS—фоторезистор расположен не на гранях пентапризмы, а в корпусе аппарата, что позволяет работать в автоматическом режиме при любых сменных видоискателях.
 Диапазон светочувствительности фотоплёнки от 16 до 2000 ед. ГОСТ.
 Измеряемый диапазон яркостей от 1,6 до 13000 кд/м2.
 В поле зрения видоискателя видна светодиодная индикация, режим свечения которой свидетельствует о работе TTL-экспонометрического устройства. Возможна полуавтоматическая или ручная установка экспозиции.
 Светоизмерение возможно на закрытой до рабочего значения диафрагме (объектив «МС Волна-3Б») или на открытой (объектив «МС Волна-3А»).

Фотоаппараты «Киев-645» 
 Фотоаппарат «Киев-90» выпускался и под названием «Киев-645».
 С 90-х годов на заводе «Арсенал» выпускается фотоаппарат «Киев-645» с размером кадра 4,5×6 см. Ориентация кадра вертикальная. Эта камера сконструирована на базе аппарата «Киев-60», в дальнейшем выпускалась малыми партиями с рестайлинговым дизайном под названием «Arax-645».

Сменные объективы с байонетом Б 

Примечание: в таблице использовано несколько иллюстраций аналогичных объективов с байонетом В. Википедия не располагает нужными фотографиями.

Рабочий отрезок байонета Б составлял 74,1 мм, с помощью соответствующих адаптеров объективы от камер «Киев-6С», «Киев-60» и «Киев-90» могли применяться на большинстве фотоаппаратов с шторным затвором.

Наиболее известны адаптеры к фотоаппаратам с резьбовым соединением M42×1/45,5.

Литература 
 
 Подборка журналов «Советское фото» за 1984 — 1989 годы.

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоаппарат «Киев-90». 

Фотоаппараты завода Арсенал
Среднеформатные фотоаппараты
Системные камеры
Однообъективные зеркальные фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1985 году